Амберьё-ан-Бюже:

 Амберьё-ан-Бюже — коммуна во Франции, находится в регионе Рона-Альпы. Департамент коммуны — Эн.
 Амберьё-ан-Бюже — кантон во Франции, находится в регионе Рона-Альпы. Расположен в департаменте Эн.